

Sigle 
 Réseau Ferré de France – ente pubblico gestore della rete ferroviaria francese
 Roma Fiction Fest – festival internazionale dedicato alla fiction televisiva

Codici 
 RFF – codice vettore ICAO delle Forze aeree della Federazione Russa